Franciaország
Mouzon, település Ardennes megyében
Mouzon, település Charente megyében